Racket peut faire référence à :
 racket, un vol avec violence ou une extorsion ;
 Racket, un langage de programmation de la famille Lisp ;
 Racket, une communauté en Virginie-Occidentale.

Voir aussi 
 Housse de Racket, un groupe de musique français